Oroluk ist:

 Oroluk (Atoll), ein Atoll in Mikronesien
 Oroluk (Insel), einzige Insel des Atolls Oroluk